Li Zhen peut faire référence à :
 Li Zhen (, 627 — ), également dénommé Prince Jing de Yue ().
 Li Zhen (, ? — ), sous la dynastie Liang postérieure).
 Li Changqi (également appelé , 1376 — 1452), écrivain chinois du  et  (dynastie Ming).